Filip I Macedoński
 Filip II Macedoński (382 p.n.e.–336 p.n.e.)
 Filip III Macedoński (359 p.n.e.–317 p.n.e.)
 Filip IV Macedoński (zm. 297/296 p.n.e.)
 Filip V Macedoński (238 p.n.e.–179 p.n.e.)